Carter The Unstoppable Sex Machine (или Carter USM) — британская инди-рок-группа, образованная в Ламбете (Южный Лондон) в 1987 году Джимом «Jim Bob» Моррисоном и гитаристом Лесом «Fruitbat» Картером.

Carter USM, считавшиеся участниками grebo-движения, исполняли танцевальный поп-рок; при этом, однако они, как отмечает Allmusic, в отличие, скажем, от Pet Shop Boys, взяли за стилистическую основу не диско-поп, а разнообразные влияния андеграундной клубной сцены, используя, наряду с драм-машиной, живой гитарный звук и семплы. Более того, в музыке дуэта отчётливо прослеживались и панк-влияния, выражавшиеся прежде всего в сатирических текстах, высмеивавших, в основном, поп-культуру прошлого и настоящего в любых её проявлениях.
 
После успеха в 1992 году альбома The Love Album, поднявшегося до #1 в UK Albums Chart, дуэт стал постепенно превращаться в секстет. Carter USM распались в 1998 году, выпустив семь студийных альбомов. Три из них входили в первую британскую десятку.

Дискография

Альбомы 
 101 Damnations (1990)
 30 Something (1991)
 1992 — The Love Album (1992)
 Post Historic Monsters (1993)
 Starry Eyed And Bollock Naked (сборник би-сайдов, 1994)
 Worry Bomb (1994)
 Straw Donkey… The Singles (1995)
 A World Without Dave (1997)
 I Blame The Government (1998)
 Sessions (1998)
 Live! (1999)
 The Good, the Bad, the Average and Unique (2005)
 You Fat Bastard (2007)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Инди-рок-группы Великобритании
Рок-группы Великобритании
Группы альтернативного рока Великобритании
Исполнители Rough Trade Records
Исполнители Chrysalis Records